Esistono più comuni francesi con questo nome

Mauvezin – Alta Garonna
Mauvezin – Gers
Mauvezin – Alti Pirenei